Tonna (gemeente)
Tonna (weekdieren)